Rywalizacja w judo na I Letnich Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży w kategorii poniżej 44 kg toczyła się w dniu 21 sierpnia 2010. Do zawodów przystąpiło 9 zawodniczek, nie było wśród nich reprezentantki Polski.

Drabinka turniejowa

Repasaże 

Judo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2010